GCLA puede referirse a:
 Aeropuerto de La Palma, por su código OACI;
 Grupo Clarín, por su símbolo bursátil en la Bolsa de Londres y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.